Gilbert Dupuis (1887-1954), peintre français ;
 Gilbert Dupuis (1947-), écrivain et conteur québécois ;
 Gilbert Dupuis (1953-), dramaturge québécois.